Йорт () / () — датская и норвежская фамилия. Известные носители:

 Йорт, Вигдис (род. 1959) — норвежская писательница.
 Йорт, Педер (1793—1871) — датский критик.